Koch (automerk), een Frans automerk
Koch (gitaarversterkermerk)
Koch (platenlabel)
Heckler & Koch, een Duitse wapenfabrikant
JFK (motorfiets), een Tsjechisch moterfietsmerk
Kochs gentiaan (Gentiana acaulis)
Koch Industries, een Amerikaanse multinationale onderneming, actief in onder meer de oliesector

Personen met de achternaam Koch
Anton Koch (1923-1990), Nederlands archivaris, bibliothecaris en historicus
Bernard Koch (1791-1858), Nederlands componist
Camiel Koch, boomverzorger
Carl Ludwig Koch (1778–1857), Duits arachnoloog en entomoloog
Charlie Koch (1890-1984), Nederlands chirurg, vrouwenarts en Engelandvaarder
Charles Koch, Amerikaans industrieel; zie Koch (familie)
Daniel Koch (1955-), Zwitsers medicus en epidemioloog
David Koch, Amerikaans industrieel; zie Koch (familie)
Ed Koch (1924-2013), Amerikaans politicus (burgemeester van New York)
Frederick Koch (1923-2005), Amerikaans componist
Fred C. Koch, Amerikaans industrieel en oprichter van Koch Industries; zie Koch (familie)
Georg Koch (1972), Duits voetballer
Herman Koch (1953), Nederlands acteur en schrijver (pseudoniem: Menno Voorhof), vooral bekend van de serie Jiskefet
Hugo Alexander Koch, Nederlands cryptograaf, patenthouder op de Enigma (codeermachine)
Ilse Koch, Duits oorlogsmisdadigster ("de beul van Buchenwald"), echtgenote van Karl Koch
Johann Friedrich Wilhelm Koch (1759–1831), botanicus
Karl Koch (1897-1945), Duits oorlogsmisdadiger (kampcommandant van Buchenwald en Majdanek)
Lauge Koch, Deens geoloog en poolonderzoeker
Ludwig Carl Christian Koch (1825–1908), Duits entomoloog en arachnoloog, zoon van Carl Ludwig Koch
Marco Koch (1990), Duits zwemmer
Markus Koch (doorverwijspagina)
Martin Koch, Oostenrijks schansspringer
Paul Koch (1966), Luxemburgs voetballer
Pyke Koch (1901–1991), Nederlands kunstschilder
Robert Koch (1843-1910), Duits medicus en Nobelprijswinnaar als ontdekker van de tuberculose-bacterie
Sebastian Koch, Duits acteur
Theo Koch, Nederlands architect
Waldemar Koch, Duits politicus en econoom